Ярно Коскіранта (,  9 грудня 1986, Пайміо) — фінський хокеїст, нападник клубу СайПа (Лійга). Гравець збірної команди Фінляндії.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 2007 року.

У 2009 дебютує в СМ-лізі за команду СайПа. Відігравши три роки за СайПу Ярно перейшов до клубу «Таппара».

З 1 травня 2013 захищає кольори російського клубу «Сибір».

1 травня 2015 Коскіранта уклв контракт з клубом СКА (Санкт-Петербург).

20 травня 2020 Ярно уклав трирічний контракт з клубом СайПа.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Гагаріна у складі СКА (Санкт-Петербург) — 2017.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

фінські хокеїсти
Гравці збірної Фінляндії із хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2018
Хокеїсти «Таппари»
Хокеїсти «Сибіра»
Хокеїсти СКА (Санкт-Петербург)
Хокеїсти СайПа
Уродженці Оулу